Ситер, Майкл (род. 1987) — канадский актёр
 Ситер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Ситер — германский бог. Изображался стоящим на острой колючей спине окуня, как на пьедестале, с непокрытой головой. В левой руке он держит колесо, а в правой — ведро с водой, в котором находятся цветы и фрукты